Freriks ist der Familienname folgender Personen:

 Merel Freriks (* 1998), niederländische Handballspielerin
 Nico Freriks (* 1981), niederländischer Volleyballspieler
 Philip Freriks (* 1944), niederländischer Journalist und Fernsehmoderator
 Sikke Freriks († 1531), Märtyrer der Täuferbewegung aus Friesland
 Suzanne Freriks (* 1984), niederländische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Frerichs